Пеленський — українське прізвище.

Персоналії 
 Пеленський Євген-Юлій — літературознавець, видавець, пластун.
 Пеленський Зеновій — український громадсько-політичний діяч, економіст, редактор видань та часописів.
 Пеленський Зенон Павлович — український політичний діяч
 Пеленський Роман Андрійович — професор, доктор технічних наук
 Пеленський Ярослав Богданович — професор, історик та політолог
Українські прізвища